Jernstedt ist der Familienname folgender Personen:

G. Christian Jernstedt, US-amerikanischer Psychologe und Hirnforscher
Victor Jernstedt (1854–1902), russischer klassischer Philologe und Byzantinist